Фрэ́нсис Э́нтони Стэ́плтон (; родился 10 июля 1956 года в Дублине, Ирландия), более известный как Фрэнк Стэ́плтон () — ирландский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен по своим выступлениям за английские клубы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также за национальную сборную Ирландии.

Клубная карьера 
Стэплтон был агрессивным нападающим, отлично играл головой. Начал карьеру в лондонском «Арсенале», подписав молодёжный контракт с клубом в 1972 году. Дебют футболиста в основном составе «канониров» пришёлся на матч 1975 года против «Сток Сити». В «Арсенале» Стэплтон составил мощную атакующую связку с Малкольмом Макдональдом; в сезоне 1976/77 они на двоих забили 46 мячей. В следующие три сезона Фрэнк был лучшим бомбардиром «Арсенала» и помог своему клубу достичь трёх финалов Кубка Англии; в финале 1979 года он забил один из победных голов в ворота «Манчестер Юнайтед» (матч завершился со счётом 3:2). Всего за «канониров» Стэплтон забил 108 голов в 300 матчах.

В 1981 году Стэплтон перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £900 000 (сумма трансфера была установлена судом после того, как клубы не смогли согласовать её между собой). Он помог «красным дьяволам» выиграть два Кубка Англии, в 1983 и 1985 годах. В финале 1983 года он забил в ворота «Брайтона» и стал первым в истории футболистом, забивавшим в финалах Кубка Англии за два разных клуба. В 1987 году Фрэнк покинул «Юнайтед», забив в общей сложности 78 мячей в 288 матчах за клуб.

После этого он выступал за «Аякс», «Дерби Каунти», «Гавр», «Блэкберн Роверс», «Олдершот», «Хаддерсфилд Таун» и «Брэдфорд Сити».

В «Брэдфорде» Стэплтон был играющим тренером, но в 1994 году был уволен из клуба. Он перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион», за который сыграл всего два матча, после чего заявил о завершении футбольной карьеры.

Карьера в сборной 
Стэплтон провёл за сборную Ирландии в общей сложности 71 матч, забив рекордные на тот момент 20 голов. Дебют Фрэнка за национальную сборную пришёлся на товарищеский матч против сборной Турции, прошедший в Анкаре в 1976 году. Ему тогда было 20 лет. В этом матче Стэплтон забил гол уже на третьей минуте матча, отправив матч головой в сетку ворот соперника после навеса Джонни Джайлза со штрафного. Матч завершился боевой ничьей со счётом 3:3 и ознаменовал начало успешной карьеры Стэплтона за сборную.

Фрэнк очень серьёзно относился к играм за национальную сборную, включая во все клубные контракты пункт, согласно которому ему не будут препятствовать выступать за Ирландию.

Стэплтон хорошо проявил себя в отборочных матчах на чемпионат мира 1982 года, забивая голы в матчах против сборной Кипра, Нидерландов и Франции, но Ирландия уступила место на чемпионате мира сборной Франции по разнице мячей. На отборочный цикл к чемпионату мира 1986 года Стэплтон получил капитанскую повязку в сборной. Однако в этой отборочной кампании Ирландия выступила хуже, чем в 1982 году, и вновь не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира.

В 1986 году главным тренером сборной Ирландии был назначен Джек Чарльтон. Несмотря на сложные отношения Фрэнка с новым главным тренером сборной, последний сохранил за Стэплтоном капитанскую повязку. Уже в сентябре 1986 года Стэплтон забил потрясающий мяч головой в падении в первом отборочном матче на Евро-1988 против Бельгии на стадионе «Эйзель» (встреча завершилась ничьей 2:2). Он забивал в ворота сборной Болгарии в Софии 1 апреля 1987 года (Ирландия уступила со счётом 2:1), а также ворота сборной Люксембурга на «Лонсдаун Роуд» в сентябре этого же года (Ирландия победила со счётом 2:1).

На Евро-1988 Стэплтон был капитаном сборной Ирландии, сыграв во всех матчах сборной на чемпионате, включая знаменитую победу над сборной Англии.

В отборочной кампании на чемпионат мира 1990 года Стэплтон сыграл лишь два матча в конце квалификационного цикла. Перед стартом финальной стадии чемпионата мира Ирландия провела товарищеский матч со сборной Мальты, в которой Фрэнк забил гол на 87-й минут (Ирландия выиграла 3:0).

Тренерская карьера 
В 1996 году Стэплтон уехал в США тренировать клуб MLS «Нью-Ингланд Революшн». В сезоне 2003/04 Фрэнк короткое время работал в тренерском штабе «Болтон Уондерерс». Главный тренер «Болтона» Сэм Эллардайс назначил Стэплтона тренером нападающих команды, учитывая богатый игровой опыт Фрэнка на этой позиции.

Достижения 
 Арсенал
 Обладатель Кубка Англии: 1979

 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии (2): 1983, 1985
 Обладатель Суперкубка Англии: 1983

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока за «Арсенал»
 Профиль игрока за «Манчестер Юнайтед»
 Тренерская статистика Стэплтона на Soccerbase.com

Футбольные тренеры по алфавиту
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Футбольные тренеры Ирландии
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдершот»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Тренеры ФК «Брэдфорд Сити»
Тренеры ФК «Нью-Инглэнд Революшн»